Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Sergio Cortés 2-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Daniel Orsanic (semifinali)
 Laurence Tieleman (quarti di finale)
 Andrew Sznajder (quarti di finale)
 Mauricio Hadad (Campione)

 Oliver Fernández (quarti di finale)
 Sergio Cortés (finale)
 Mario Visconti (primo turno)
 Martin Stringari (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1993